Компанієць — прізвище українського походження, поширене серед українців та євреїв. Походить від назви козацького стану компанієць. Іншій варіант прізвища, що зрідка також стрічається — Компанеєць

 Компанієць Богдан Вікторович (? — 2022) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Компанієць Василь Олександрович (нар.1954) — український місцевий політичний діяч.
 Компанієць Григорій Ісакович (1881—1959) — український радянський композитор, диригент, педагог.
 Компанієць Жак (Яків) (Jacques Companéez, 1906—1956) — французький сценаріст та драматург українсько-єврейського походження.
 Компанієць Іван Іванович — український історик.
 Компанієць Іван Маркурович (1890—1920) — український військовий діяч
 Компанієць Євгеній Костянтинович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Компанієць Лідія Олександрівна (1914—2004) — українська письменниця
 Компанієць Микола Павлович — радянський і компартійний діяч, депутат ВР УРСР
 Компанієць Ніна (Nina Companeez, нар.1937) — французька сценарістка та режисер, дочка Жака Компанійця.
 Компанієць Олег Анатолійович — Заслужений лікар України, полковник медичної служби.
 Компанієць Степан Петрович — отаман села Лозівок наприкінці XVIII ст.
 Компанієць Тимофій Архипович (1897—1923) — козак Чорноліського повстанського полку.

Див. також 

 Компанеєць
 компанієць

Українські прізвища
Єврейські прізвища